Бири:

 Бири, Дэн (род. 1975) — американский гребец.
 Бири, Уоллес (1885—1949) — американский актёр, лауреат премии «Оскар».
 Бири, Янош (1901—1974) — венгерский футболист и тренер, имевший португальское гражданство.

 Бири — язык аборигенов Австралии, относится к марской группе
Бири () — деревня в коммуне Йёвик в Норвегии.